Кастаньєд () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Кастаньєд () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї